Kuraz est un des 77 woredas de la région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Voir aussi
Debub Omo (zone)

Woreda dans la région des nations, nationalités et peuples du Sud